КВС — Кислородно-водородная смесь
 КВС, Корпоративная вычислительная сеть — вычислительная среда, состоящая из взаимодействующих ЛВС подразделений предприятия. Корпоративные сети относятся к так называемым городским вычислительным сетям ( — «сеть крупного города»)
 КВС — Командир воздушного судна в гражданской авиации.